Brennus – imię męskie, zlatynizowana forma celtyckiego bran (książę)

Wodzowie celtyccy 
 Brennus – wódz celtyckiego plemienia Senonów, który w 391 r. p.n.e. najechał Italię
 Brennus –  wódz armii celtyckiej, która w 279 r. p.n.e. najechała Macedonię i Grecję